Esta é uma lista de vulcões ativos e extintos em Uganda. 

Uganda
 
Vulcoes